

Geografia
 Rollo – dipartimento del Burkina Faso
 Rollo – frazione di Andora in provincia di Savona

Onomastica
 Rollo – variante inglese del nome proprio di persona maschile Rolf

Persone
 Rollo – altro nome con cui è conosciuto il vichingo Rollone
 Clan Rollo – clan scozzese
 Piero Rollo – pugile italiano

Altro
 Rollo – vitigno ligure